Буланже́ () — французьке прізвище, утворене від boulanger («пекар, булочник»).

Персоналії 

 Гюстав Буланже (1824—1888) — французький художник, представник салонного живопису, орієнталіст.
 Жорж Буланже (1837—1891) — французький генерал, політичний діяч та лідер реваншистсько-антиреспубліканського руху, відомого як буланжизм.
 Луї Буланже (1806—1867) — французький художник, літограф та ілюстратор.
 Марсель Буланже (1873—1932) — французький фехтувальник, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 1900.
 Антуан Нікола Буланже (1722—1759) — французький філософ та історик давнини, поліглот.
 Буланже Павло Олександрович (1865—1925) — перекладач, публіцист, мемуарист, послідовник Льва Толстого.
 Буланже Юрій Дмитрович (1911—1997) — геофізик, член-кореспондент АН СРСР (1966).
 Надія Буланже (Nadia Boulanger, 16 вересня 1887 — 22 жовтня 1979) — французький музикантка, диригент, педагог;
 Лілі Буланже (Lili Boulanger, власне ім'я Juliette-Marie Olga Boulanger, 21 серпня 1893 — 15 березня 1918) — французький композитор.
 Даніель Буланже (Daniel Boulanger, 24 січня 1922 року) — французький поет, прозаїк, драматург, сценарист та актор.